Prophet (band), een Amerikaanse rockband
 David Prophet, een voormalig Brits Formule 1-coureur
 The Prophet, een pseudoniem van Dov Elkabas
 Chuck Prophet, een Amerikaanse singer-songwriter en gitarist
Elizabeth Clare Prophet, een Amerikaans religieus leider en auteur
 Rock 'n' Roll Prophet, een muziekalbum van Rick Wakeman

 Prophet, een serie van synthesizers van de Amerikaanse firma Sequential Circuits
 Prophet 5, een van de eerste polyfone synthesizers uit 1978

 Prophet, een karakter uit de computerspelserie Crysis

Zie ook 
 The Prophet